Thomas B. Eriksson (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Djurgårdens IF, il débute en senior dans la Division 1 en 1976. Il découvre l'Elitserien un an plus tard. Il est choisi au cinquième tour en quatre-vingt-dix-huitième position par les Flyers de Philadelphie lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1979. Il remporte le Trophée Le Mat 1983, 1989, 1990 et 1991 et la Coupe d'Europe 1990-1991 et Coupe d'Europe 1991-1992 avec Djurgården. Son numéro 17 est retiré par le Djurgårdens IF. Il joue dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers entre 1980 et 1986. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1995 après une saison avec le VIK Västerås HK.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1976-1977|| Djurgården Hockey || Division 1|| 20|| 0|| 4|| 4|| || || || || || 
|-
| 1977-1978|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 25|| 6|| 4|| 10|| 30|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 35|| 6|| 11|| 17|| 70|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1979-1980|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 36|| 12|| 10|| 22|| 64|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 24|| 1|| 10|| 11|| 14|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 1980-1981|| Mariners du Maine|| LAH|| 54|| 11|| 20|| 31|| 75|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 27|| 7|| 5|| 12|| 48|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 32|| 12|| 9|| 21|| 51|| 8|| 1|| 0|| 1|| 26
|-
| 1983-1984|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 68|| 11|| 33|| 44|| 37|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1984-1985|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 72|| 10|| 29|| 39|| 36|| 9|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1985-1986|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 43|| 0|| 4|| 4|| 16|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 34|| 8|| 11|| 19|| 64|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 39|| 13|| 17|| 30|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1988-1989|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 38|| 6|| 13|| 19|| 50|| 8|| 3|| 3|| 6|| 20
|-
| 1989-1990|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 39|| 11|| 12|| 23|| 106|| 8|| 2|| 2|| 4|| 22
|-
| 1990-1991|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 39|| 16|| 11|| 27|| 62|| 7|| 3|| 2|| 5|| 12
|-
| 1991-1992|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 31|| 7|| 7|| 14|| 46|| 10|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1992-1993|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 37|| 7|| 10|| 17|| 48|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1993-1994|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 38|| 5|| 13|| 18|| 46|| 6|| 1|| 4|| 5|| 
|-
| 1994-1995|| VIK Västerås HK|| Elitserien|| 40|| 8|| 7|| 15|| 46|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0

| | 208|| 22|| 76|| 98|| 107|| 19|| 0|| 3|| 3|| 12

Au niveau international 

| 1979 || align="left"| Championnat du monde junior || 8|| 2|| 0|| 2|| 13|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1979 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 6|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1980 || align="left"| Jeux olympiques || 7|| 2|| 0|| 2|| 10|| ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1981 || align="left"| Coupe Canada || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1982 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 0|| 0|| 14|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1983 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 12|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1984 || align="left"| Coupe Canada || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1988 || align="left"| Jeux olympiques || 7|| 0|| 3|| 3|| 6|| +3||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1989 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 1|| 2|| 8|| -1|| align="left"| Quatrième place
|-
| 1990 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 4|| 1|| 5|| 14|| +7|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en octobre 1959
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Médaillé de bronze olympique suédois
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
Défenseur de hockey sur glace